Die Bezeichnung Marineunterstützungskommando steht für zwei Kommandobehörden der deutschen Marine:
 Marineunterstützungskommando (1974–2001)
 Marineunterstützungskommando (2012)